Ален Машовић (Нови Пазар, 7. августа 1994) српски је фудбалер.

Статистика

Клупска

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1994.
Спортисти из Новог Пазара
Српски фудбалери
Фудбалери Борца Чачак
Фудбалери Вождовца
Фудбалери Чукаричког
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Нападачи у фудбалу